Серо Редондо има више значења:

 Серо Редондо (Зинапекуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Серо Редондо (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику